est la formule brute de plusieurs isomères.

 bufoténine, numéro CAS 
 psilocine, numéro CAS